Гијом Жан Жозеф Мари (; 11. новембар 1981) престолонаследник је Луксембурга. Уколико дође на престо, он ће бити Велики војвода Гијом V.

Детињство, младост и образовање 
Принц Гијом је рођен 11. новембра 1981. године у Луксембургу, као најстарији син великог војводе Анрија и велике војвоткиње Марије Терезе. Почео је студије високог образовања у Уједињеном Краљевству. Године 2006. уписао се на универзитет у Швајцарској, где је проучавао филозофију.

Наследни велики војвода 
Гијом је наследник круне Луксембурга од ступања његовог оца на престо 2000. године.

Лични живот 
Принц је за свој 30. рођендан изјавио да је у вези са Стефани де Ланоа. Том приликом принц је изјавио да им је потребно још времена како би донели одлуку о венчању.
Грађанско венчање обављено је 19. октобра, а верско 20. октобра 2012. године.

Принц је заинтересован за спорт и музику, свира клавир, игра фудбал и одбојку. Говори француски, шпански, немачки и енглески језик.

Породично стабло

Породица

Супружник 

Рођени 1981.
Биографије, Луксембург